Il catalogo Herschel 400 è una parte del Catalogo di nebulose e ammassi di stelle di William Herschel, selezionato da Brenda F. Guzman (Branchett), Lydel Guzman, Paul Jones, James Morrison, Peggy Taylor e Sara Saey dell'Ancient City Astronomy Club a Sant'Agostino, Florida nel 1980. Hanno deciso di creare la lista dopo aver letto una lettera pubblicata su Sky & Telescope da James Mullaney di Pittsburgh.

In questa lettera Mullaney ha suggerito che il catalogo originale di William Herschel di 2.500 oggetti sarebbe un'ottima base per la selezione degli oggetti del cielo profondo per gli astronomi dilettanti che cercano una sfida dopo aver completato il Catalogo Messier.

L'Herschel 400 è una parte del Catalogo Generale di Nebulose e Ammassi di John Herschel pubblicato nel 1864 di 5.000 oggetti, e quindi anche del New General Catalogue.

Nel 1997, un altro sottoinsieme di 400 oggetti Herschel è stato selezionato dai Rose City Astronomers di Portland come elenco Herschel II, che costituisce la base del programma Herschel II della Astronomical League.

Statistiche 

 Il catalogo contiene 400 oggetti
 Tutti gli oggetti provengono dall'NGC
 Tutti visibili alle latitudini medio-settentrionali (sono stati tutti osservati da Herschel dal Regno Unito)
 Tutti visibili con telescopi da 150 mm (6") o più grandi

Distribuzione dei 400 oggetti

Numero di oggetti per tipo

Numero di oggetti in ogni costellazione

I 400 oggetti

Legenda

1–100

101–200

201–300

301–400

Note

Collegamenti esterni
Astronomical Leagues Herschel 400 club
SEDS Herschel 400 information
SEDS page on similar catalogues to Messier's
The Herschel 400 at the NGC/IC project
The Herschel 400 at the Saguaro Astronomy Club
Interactive star chart of Herschel 400

Cataloghi astronomici